Filsdorf (luks. Fëlschdref) – wieś w południowo-wschodnim Luksemburgu, w gminie Dalheim. Wieś zamieszkuje 371 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Grevenmacher